VMG ist die Abkürzung für:

 Vakarų medienos grupė, Unternehmen in Litauen
 Velocity Made Good (Gutgemachte Geschwindigkeit), siehe Luvgeschwindigkeit
 VMG Verlags- und Mediengesellschaft mbH & Co. KG.
 ISO 639-3 der Sprache Minigir

Siehe auch:
VGM

Abkürzung